Camerunia är ett släkte av fjärilar. Camerunia ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Camerunia